Sereth steht für:

 Sereth (rumänisch Siret), linker Nebenfluss der unteren Donau
 Siret (Ort) (deutsch Sereth), Kleinstadt im Kreis Suceava in der rumänischen Südbukowina
 Suczawa-Sereth, Wahlkreis, siehe Alexander von Hormuzaki#Politisches Wirken 
 Sereth  (Einheit), altes Längenmaß

Siehe auch:
 Seret